А́рчер (, ) — английская фамилия.

Известные носители 
 Арчер, Бренда (род. 1942) — гайанская легкоатлетка, чемпионка Игр Центральной Америки и Карибского бассейна.
 Арчер, Генри (1806—1863) — английский железнодорожный изобретатель и предприниматель.
 Арчер, Джеймс (1817—1864) — американский юрист, офицер армии США в годы мексиканской войны, генерал армии Конфедерации.
 Арчер, Джеффри (род. 1940) — английский писатель и политик.
 Арчер, Джимми (1883—1958) — американский бейсболист.
 Арчер, Жюль (1915—2008) — американский писатель.
 Арчер, Колин (1832—1921) — норвежский кораблестроитель.
 Арчер, Лиланд (род. 1996) — тринидадский футболист.
Арчер, Лэнс (род. 1977) — псевдоним американского рестлера Лэнса Хойта.
 Арчер, Майк (род. 1945) — австралийский палеонтолог.
 Арчер, Маргарет (род. 1943) — английский социолог.
 Арчер, Сара (род. 1990) — британская актриса и модель.
 Арчер, Стюарт (1915—2015) — британский военный деятель и архитектор, полковник.
 Арчер, Томас (1817—1885) — британский ботаник.
 Арчер, Тэсмин (род. 1963) — британская певица.
 Арчер, Уильям (1856—1924) — английский писатель.
 Арчер, Фредерик Скотт (1813—1857) — английский фотограф и скульптор.
 Арчер, Энн (род. 1947) — американская актриса и активист борьбы за права человека.

Литературные и телевизионные персонажи 
 Джонатан Арчер — персонаж научно-фантастического телевизионного сериала «Звёздный путь: Энтерпрайз».
 Лью Арчер — вымышленный калифорнийский частный детектив, главный герой детективных произведений американского писателя Росса Макдональда.
 Стерлинг Арчер — спецагент из американского иронично-комедийного мультсериала.
 Кейт Арчер — главный персонаж серии игр No One Lives Forever.

См. также 
 Арчер (река) — река в западной части Йоркского полуострова.
 Арчер (округ) — округ в штате Техас, США.
 Archer (САУ, Швеция)
 Archer (САУ, Великобритания)
 «Спецагент Арчер» — мультсериал.
 «Арчеры» — британская многосерийная радиопостановка.

Примечания